В парному розряді жіночого тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 2005, що проходив у рамках Туру WTA 2005, Кара Блек і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліза Реймонд і Саманта Стосур 6-4, 7-6.

Сіяні пари 

 Кара Блек /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
 Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (фінал)

 Олена Лиховцева /  В Звонарьова (півфінал)
 Коріна Мораріу /  Квета Пешке (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Advanta Championships Philadelphia